1-й чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту проходил с 31 января по 2 февраля 2020 года на катке «Pettit National Ice Center» (Милуоки, США) на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.

Результаты

Мужчины

500 метров

1000 метров

1500 метров

5000 метров

Масс-старт

Командный спринт

Командная гонка

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

Масс-Старт

Командный спринт

Командная гонка

Ссылки 
  ISU Four Continents Championships 

Международные спортивные соревнования в Милуоки
2020 год в конькобежном спорте
Спорт в США в 2020 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в США